Le Dolmen de Tri-Men-de-Castello est une chambre dolménique située à Kervignac dans le département français du Morbihan.

Historique 

Ce  dolmen  fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le .

Présentation

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques de l'arrondissement de Lorient
 Kervignac

Liens externes 
 Mégalithes du Morbihan sur le site du ministère de la Culture

Tri-Men-de-Castello
Monument historique dans le pays de Lorient
Kervignac
Monument historique inscrit en 1934
Site mégalithique dans le pays de Lorient